Национальный парк Лаго-Пуэло () — национальный парк в Аргентине, расположенный в северо-западной провинции Чубут в Патагонии. Имеет площадь 276,74 км². Парк создан для защиты ландшафта и Вальдивских лесов, в составе национального парка Лос-Алерсес. Объявлен самостоятельным национальным парком в 1971 году.

Охраняемая территория названа в честь озера Пуэло.

Климат 

Климат холодный и влажный, хотя и более умеренный, чем в других парках региона. Средние температуры колеблются в диапазоне от 5 °C зимой до 17 °C летом. Среднегодовое количество осадков около 1400 мм, большинство из них выпадают в период с мая по август.  В самые холодные месяцы иногда выпадает снег.

Ссылки 
  — Администрация национальных парков Аргентины (на испанском и английском языках)

Леса
Национальные парки Аргентины